Mondé steht für:
 Mondé (Sprache), Sprache in der Amazonasregion Brasiliens

Mondé ist der Familienname von
 Beadoum Mondé (* 1988), tschadischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Monde